Földi Ferenc (1942) labdarúgó (Dunaújváros)
 Földi Ferenc (1950) mérnök ezredes, a GEPÁRD M1 mesterlövész puska tervezője

Hasonló nevűek
 Földy Ferenc (1935–2019) pszichológus, főiskolai tanár, a Comenius Tanítóképző Főiskola főigazgatója (1983–1990), a Magyar Comenius Társaság elnöke, országgyűlési képviselő (1985–1990)